Klaus Schall, compositor i violinista danès.
 Paul Schall, polític autonomista alsacià.
Biologia:
 Synodontis schall, espècie de peix de la família dels mocòcids.